Qaraqalpaq ist die Selbstbezeichnung der

Karakalpaken (Mz.: Qaraqalpaqlar)
Karakalpakischen Sprache (Qaraqalpaq tili)